Herresbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Herresbach, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Herresbach (Amel), Dorf der Gemeinde Amel, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
 Herresbach (Königswinter), Ortsteil der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Herresbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr nach Stahlhütte, Ortsgemeinde Dorsel, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Herresbach (Hirtenbach), linker Zufluss des Hirtenbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Trubbachs, zur Wiesent) bei Elsenberg, Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Herresbach (Nitzbach), linker Zufluss des Nitzbachs nach der Nitzermühle, Ortsgemeinde Baar, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Herrbach
 Herrenbach
 Herresgraben
 Hersbach